La palabra azúcar puede hacer referencia a:

Acepción general  
 Azúcar o azúcar común o azúcar de mesa, es la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11.
 Azúcar moreno, azúcar de sacarosa que tiene un color marrón característico debido a la presencia de melaza.
 Azúcar de caña, el producido a partir de la caña de azúcar.

Música 
 Azúcar Moreno,  dúo musical.

Lugares
Azúcar Buena (La Mesa), corregimiento del municipio de Valledupar, Colombia.

Telenovelas colombianas 
Azúcar (serie de televisión de 1989)
Azúcar (serie de televisión de 2016) adaptación moderna de la versión de 1989